Heyde steht für:

 Heyde (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht
 Heyde AG, deutsches Softwareunternehmen

Orte:
 Heyde, alter Name von Alte Heide (Unna), Ortsteil von Unna
 Heyde, deutscher Name von Modrzewiec, Ort im Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Heyde, Kreis Bartenstein, deutscher Name von Kostjukowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Heyde, Kreis Preußisch Eylau, deutscher Name von Kalmykowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
Institutionen:

 Galerie von der Heyde

Heyde ist der Familienname folgender Personen:
 Annette von der Heyde (* 1963), deutsche Journalistin
 Anton de Heyde (17. Jahrhundert), niederländischer Arzt
 Anja Heyde (* 1976), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Claudia Brinker-von der Heyde (* 1950), deutsche Germanistin, Mediävistin, Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Erich von der Heyde (1900–1984), deutscher Agrarwissenschaftler und SS-Hauptscharführer
 Georg Moritz Heyde (1810–1866), deutscher Stenograf

 Gustav Heyde (1846–1930), Präzisionsmechaniker und Optiker
 Heinrich von der Heyde (1850–1936), deutscher Kaufmann, Zeitungsgründer und Mitglied des Hannoverschen Provinziallandtags 
 Heinrich Heyde (1903–1987), deutscher Agraringenieur und Hochschullehrer
 Heinrich Sigismund von der Heyde (1703–1765), deutscher Offizier und Festungskommandant
 Henning von der Heyde (vor 1487–nach 1520), deutscher Bildschnitzer und Maler
 Herbert Heyde (Kartograph) (1895–1962), deutscher Kartograph
 Herbert Heyde (Musikwissenschaftler) (* 1940), deutscher Musikwissenschaftler
 Hermann von der Heyde (1857–1942), deutscher Generalmajor
 Johannes Erich Heyde (1892–1979), deutscher Philosoph und Psychologe
 Jörg Auf der Heyde (1934–1989), deutscher Jurist und Fußballfunktionär
 Jürgen Heyde (* 1965), deutscher Historiker
 Klaus von der Heyde (* 1940), deutscher Jurist und Bankkaufmann
 Kris Heyde (* 1942), belgischer Kernphysiker
 Ludwig Heyde (1888–1961), deutscher Sozialwissenschaftler und Ökonom
 Maria Heyde (1837–1917), deutsche Missionarin
 Nikolai van der Heyde (* 1935), niederländischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Nils von der Heyde (* 1938), deutscher Journalist
 Otto von der Heyde (1882–1975), deutscher Kunsthändler
 Philipp Heyde (1815–1883), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied der Zweiten Kammer der kurhessischen Ständeversammlung 
 Thomas Christoph Heyde (* 1973), deutscher Komponist und Medienkünstler
 Werner Heyde (1902–1964) alias Fritz Sawade, deutscher Psychiater und SS-Standartenführer
 Wilhelm von der Heyde (1885–1972), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Heyde (1926–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Haus Heyde
 Haide
 Heide